

Grupa B

Mecze

Holandia - Dania 
Sobota, 9 czerwca 2012
19:00 – Stadion Metalist, Charków – Widzów: 35 923

Zawodnik meczu:  Michael Krohn-Dehli

 Sędzia główny: Damir Skomina (Słowenia)
 Asystenci:
 Primoz Arhar (Słowenia)
 Matej Žunič (Słowenia)
 Techniczny:
 Pavel Královec (Czechy)
 Bramkowi:
 Matej Jug (Słowenia)
 Slavko Vinčič (Słowenia)

Niemcy - Portugalia 
Sobota, 9 czerwca 2012
21:45 – Arena Lwów, Lwów – Widzów: 32 990

Zawodnik meczu:  Mesut Özil

 Sędzia główny: Stéphane Lannoy (Francja)
 Asystenci:
 Frédéric Cano (Francja)
 Michael Annonier (Francja)
 Techniczny:
 Marcin Borski (Polska)
 Bramkowi:
 Fredy Fautrel (Francja)
 Ruddy Buquet (Francja)

Dania - Portugalia 
Środa, 13 czerwca 2012
18:00 – Arena Lwów, Lwów – Widzów: 31 840

Zawodnik meczu:  Pepe

 Sędzia główny: Craig Thomson (Szkocja)
 Asystenci:
 Alasdair Ross (Szkocja)
 Derek Rose (Szkocja)
 Techniczny:
 Wiktor Szwetsow (Ukraina)
 Bramkowi:
 William Collum (Szkocja)
 Euan Norris (Szkocja)

Holandia - Niemcy 
Środa, 13 czerwca 2012
20:45 – Stadion Metalist, Charków – Widzów: 37 750

Zawodnik meczu:  Mario Gómez

 Sędzia główny: Jonas Eriksson (Szwecja)
 Asystenci:
 Stefan Wittberg (Szwecja)
 Mathias Klasenius (Szwecja)
 Techniczny:
 Tom Harald Hagen (Norwegia)
 Bramkowi:
 Markus Strömbergsson (Szwecja)
 Stefan Johannesson (Szwecja)

Portugalia - Holandia 
Niedziela, 17 czerwca 2012
21:45 – Stadion Metalist, Charków – Widzów: 37 445

Zawodnik meczu:  Cristiano Ronaldo

 Sędzia główny: Nicola Rizzoli (Włochy)
 Asystenci:
 Renato Faverani (Włochy)
 Andrea Stefani (Włochy)
 Techniczny:
 Martin Atkinson (Anglia)
 Bramkowi:
 Gianluca Rocchi (Włochy)
 Paolo Tagliavento (Włochy))

Dania - Niemcy 
Niedziela, 17 czerwca 2012
21:45 – Arena Lwów, Lwów – Widzów: 32 990 

Zawodnik meczu:  Lukas Podolski

 Sędzia główny: Carlos Velasco Carballo (Hiszpania)
 Asystenci:
 Roberto Alonso Fernández (Hiszpania)
 Juan Carlos Yuste Jiménez (Hiszpania)
 Techniczny:
 Mark Clattenburg (Anglia)
 Bramkowi:
 David Fernández Borbalán (Hiszpania)
 Carlos Clos Gómez (Hiszpania)

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012